Hamberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Hamberg (Lohne), Ortsteil Stadt Lohne (Oldenburg), Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Hamberg (Neuhausen), Ortsteil der Gemeinde Neuhausen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Hamberg (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hamberg (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hamberg (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Hamberg (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hamberg (Bruck), Ortsteil der Gemeinde Bruck (Oberbayern), Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hamberg (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hamberg (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hamberg (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hamberg (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf (bei Haag in Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hamberg (Burscheid), Ortsteil von Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hamberg (Burg), Ortsteil von Burg (Dithmarschen), Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Hamberg (Schmalkalden), Wüstung in Schmalkalden, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

 Hamberg (Gemeinde Gramastetten), Ortschaft von Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Hamberg (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hamberg (Gemeinde Obertrum), Weiler in der Gemeinde Obertrum am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Hamberg (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortschaft von Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Baulichkeiten:
 Salvatorkloster Hamberg auf dem Hamberg am Inn, nahe Passau, Bayern

Berge:
 Hamberg (Kitzbüheler Alpen), 2096 m, in den Kitzbüheler Alpen in Tirol
 Ahlmannfjellet, 949 m, auf Spitzbergen (historische Bezeichnung Mount Hamberg)
 Hamberg (Kanton St. Gallen), 935 m, im Kanton St. Gallen
 Hamberg (Oberösterreichische Voralpen), 854 m, in den Oberösterreichischen Voralpen bei Scharnstein, Oberösterreich
 Hamberg (Kobernaußerwald), 722 m, im Kobernaußerwald in Oberösterreich

sowie:
 Hamberg Lakes, zwei Seen auf Südgeorgien
 Hamberg-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien

Hamberg ist der Familienname folgender Personen:
 Per-Martin Hamberg (1912–1974), schwedischer Komponist, Skriptverfasser, Regisseur, Schriftsteller und Radioproduzent
 Stella Hamberg (* 1975), deutsche Bildhauerin

Siehe auch:
 Hammberg
 Hammerberg
 Hamberger 
 Homberg
 Hamburg (Begriffsklärung)
 Hamberge, Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein